Tre unità della Royal Australian Navy hanno portato il nome di HMAS Adelaide:

  – incrociatore leggero della classe Town, entrato in servizio nel 1922 e radiato nel 1946
  – fregata della classe Adelaide, entrata in servizio nel 1980 e radiata nel 2008
  – Landing Helicopter Dock della classe Canberra, entrata in servizio nel 2015